Forza est un mot italien signifiant « force ». Il peut faire référence à :
 , un parti politique italien
 Forza, une série de jeux vidéo :
Forza Motorsport, un jeu vidéo sorti en 2005 sur Xbox
 Forza Motorsport 2, suite sortie en 2007 sur Xbox 360
 Forza Motorsport 3, suite sortie en 2009 sur Xbox 360
 Forza Motorsport 4, suite sortie en 2011 sur Xbox 360
 Forza Horizon, suite sortie en 2012 sur Xbox 360
 Forza Motorsport 5, suite sortie en 2013 sur Xbox One
 Forza Horizon 2, suite sortie en 2014 sur Xbox 360 et Xbox One
 Forza Motorsport 6, suite sortie en 2015 sur Xbox One 
 Forza Motorsport 6: Apex, suite sortie en 2016 sur Windows 10
 Forza Horizon 3, suite sortie en 2016 sur Xbox One et Windows 10
Forza Motorsport 7, suite sortie en 2017 sur Xbox One et Windows 10
Forza Horizon 4, suite sortie en 2018 sur Xbox One et Windows 10
Forza Horizon 5, suite sortie en 2021 sur Xbox One, Xbox Series et Windows 10
 Forza Motorsport Showdown, une émission télévisée
 Laforza, un constructeur automobile
 Robert Forza, acteur
 La forza del destino, un opéra de Giuseppe Verdi
 Naza Sutera, une voiture aussi appelée Naza Forza
 Forza Bastia
 Honda Forza, un scooter.